

Горня Брчковина — населений пункт в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі міста Крижевці.
 Доня Брцковчина — населений пункт в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі міста Крижевці.